

Anthroponyme 
 Winnie Mandela (1936-) est une femme politique sud-africaine ;
 Winnie Shaw (1947-) est une joueuse de tennis britannique.

Toponyme 
 Winnie, census-designated place américaine située au Texas.

Cinéma et télévision 
 Winnie est un téléfilm américain réalisé par John Korty en 1988 ;
 Winnie est un film canado-sud-africain réalisé par Darrell Roodt retraçant la vie de Winnie Mandela et sorti en 2012.

Divers 
 Winnie l'ourson est un personnage de la littérature d'enfance créé en 1926 par Alan Alexander Milne.